Auto 2000 war die umgangssprachliche Bezeichnung mehrerer Konzeptfahrzeuge der Automobil-Hersteller Audi, Mercedes-Benz, Opel und Volkswagen sowie der Hochschularbeitsgemeinschaft HAG, die ab Januar 1978 im Rahmen eines vom Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT) mit insgesamt 110 Millionen D-Mark geförderten Forschungsprojektes zum Zweck der „Demonstration automobiltechnischer Forschungsergebnisse in integrierten Gesamtkonzepten von PKW-Versuchsmodellen“ entstanden sind und im September 1981 auf der Internationalen Automobil-Ausstellung IAA in Frankfurt vorgestellt wurden. In der Forschungsarbeit sollten von den Teilnehmern mit zu konzipierenden (Phase 1), zu konstruierenden und zu bauenden (Phase 2) sowie fahrbaren und serienfähigen Prototypen (Phase 3) dargestellt werden, wie die Rahmenziele des BMFT für das Jahr 2000 in den Bereichen Abgas- und Geräuschemissionen, Energieverbrauch und Sicherheit mit neuartigen Lösungen erreichbar seien.

 Audi Forschungsauto, siehe Konzeptfahrzeuge von Audi, Audi 100 C3
 HAG Uni-Car
 Mercedes-Benz Auto 2000, siehe Liste der Konzeptfahrzeuge von Mercedes-Benz
 Opel Tech 1, siehe Konzeptfahrzeuge von Opel
 Volkswagen Auto 2000, siehe Konzeptfahrzeuge von Volkswagen

Weblinks

Einzelnachweise 

Konzeptfahrzeug